Estrangin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Étienne Estrangin (1879-1971), secrétaire général de l'Union des syndicats agricoles des Alpes et de Provence, président de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ;
 Jean Julien Estrangin (1788-1848), avocat, homme politique et historien ;
 Louis Estrangin (1914-2019), patron de presse ;

Autre 
 Place Estrangin-Pastré, voie située à Marseille ;
 Boulevard Georges-Estrangin, voie située à Marseille ;
 Estrangin - Préfecture, station du métro de Marseille.

Homonymie de patronyme
Patronyme français